Kusnetschnoje ist ein russischer Ortsname:
 Kusnetschnoje (Leningrad) in der Oblast Leningrad
 Kusnetschnoje im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Genditten, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, und Kniepitten, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen), seit 1993 zu Berjosowka (Kaliningrad, Bagrationowsk, Nadeschdino) zugehörig